Wittfoth ist der Familienname folgender Personen:
 Katja Wittfoth (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 Marc Wittfoth (* 1989) deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch
 Wittfot